Pierre Dumont – politico, scrittore e giurista svizzero
 Pierre Dumont – pittore francese